Parafossarulus spiridonovi е вид коремоного от семейство Bithyniidae.

Източници 

Parafossarulus